Маргарете Мичерлих-Нилсен () е немско-датски психоаналитик, лекар и автор на множество книги.

Маргарете Мичерлих е дъщеря на датски учител и немска лекарка. След като завършва гимназия във Фленсбург, започва да следва медицина и литература в Хайделберг и Мюнхен и получава докторска степен през 1950 г. в Тюбинген. През 1955 г. се омъжва за Александър Мичерлих. Още през 1949 г. им се ражда син. От 1967 работи предимно в Института „Зигмунд Фройд“ във Франкфурт.

Интервюта 
 Interview mit Margarete Mitscherlich über ihr Leben . In: Das Magazin, von Guido Mingels, Zürich. 11. Mai 2007. (Vier Teile)
 Vorbild um den Preis der Lüge? – Interview über Günter Grass; mit Christine Eichel in: Cicero. September 2000.
 "Ohne Angst würden wir fett". – Ein Blick auf 60 Jahre Bundesrepublik. In: Sueddeutsche Zeitung. 26. Mai 2009.

Творчество 
 За него
 zus. m. Alexander Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens; 1967
 zus. m. Alexander Mitscherlich, Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität; 1969
 zus. m. Alexander Mitscherlich, Eine deutsche Art zu lieben; 1970
 Müssen wir hassen?; 1972
 Das Ende der Vorbilder; 1978
 Die friedfertige Frau; 1985
 Die Zukunft ist weiblich; 1987
 Erinnerungsarbeit, 1987
 Über die Mühsal der Emanzipation: 1990
 Wir haben ein Berührungstabu: M.M. & Brigitte Burmeister, 1991, Hamburg, KleinVerlag, ISBN 3-922930-03-4
 Das Ende der Vorbilder. Vom Nutzen und Nachteil der Idealisierung., Überarb. Neuausg. (Oktober 1990)
 Erinnerungsarbeit – Zur Psychoanalyse der Unfähigkeit zu trauern. Frankfurt am Main 1993
 Autobiografie und Lebenswerk einer Psychoanalytikerin, Picus Verlag, ISBN 3-85452-518-4, 2006
 Eine unbeugsame Frau. Im Gespräch mit Kathrin Tsainis und Monika Held. Diana Verlag 2007

 За нея
 Margarete Mitscherlich zum 70. Geburtstag. Befreiung zum Widerstand, hg. von Karola Brede u.a. Mit Texten von Ute und Jürgen Habermas, Maya Nadig, Paul Parin, Volkmar Sigusch, Thure von Uexküll u.a. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1987
 Margarete Mitscherlich. Zwischen Psychoanalyse und Frauenbewegung, von Felizitas von Schönborn, 1995
 Margarete Mitscherlich zum 80. Geburtstag. Ansprachen zur Festveranstaltung. Frankfurt/M.: Sigmund-Freud-Institut 1997 sowie Sonderheft der Zeitschrift "Psyche" mit Beiträgen von Jan Philipp Reemtsma, Volkmar Sigusch, Mario Erdheim und Reimut Reiche. Stuttgart: Klett-Cotta 1997

Външни препратки 
  Биография в Psychoanalytikerinnen. Biografisches Lexikon
 Литература от и за Маргарете Мичерлих на сайта на Немската национална библиотека 
 Die friedfertige Antisemitin? Kritische Auseinandersetzung mit den Thesen der Analytikerin.
 Selbstzeugnis Margarethe Mitscherlich im Alter von 92 im Jahr 2009 über Leben und Werk - Audiointerview auf Mediathek Bayern 2 Eins zu Eins

Германски психоаналитици
Хайделбергски университет
Възпитаници на Тюбингенския университет
Родени в Дания
Починали във Франкфурт на Майн